Baptist Quaderer ist der Name folgender Personen:

* Baptist Quaderer (Politiker, 1810) (1810–1875), liechtensteinischer Gastwirt und Politiker
 Baptist Quaderer (Politiker, 1892) (1892–1931), liechtensteinischer Landwirt und Landtagsabgeordneter